Абдусамат Азимов (1929 — 1975) — звеньевой колхоза имени Сталина Кокташского района Сталинабадской области, Таджикской ССР. Герой Социалистического Труда (01.03.1948).

Биография 
Родился в 1929 году в кишлаке Тегерми Гармского округа Таджикской ССР, ныне — Нурабадского района Таджикистана. Таджик.

В период Великой Отечественной войны несовершеннолетним трудился в хлопководческом колхозе имени Сталина Кокташского района Сталинабадской области (ныне — Рудакинский район Таджикистана). С 1947 года возглавлял звено колхозных хлопководов. В первый год 19-летний звеньевой получил большой урожай — 91,4 центнера хлопка с гектара на площади 3 гектара.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 марта 1948 года за получение высокого урожая хлопка при выполнении колхозом обязательных поставок и натуроплаты за работу МТС в 1947 году и обеспеченности семенами зерновых культур для весеннего сева 1948 года Азимову Абдусамату присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

С 1949 по 1953 год работал заместителем председателя колхоза имени Сталина (позже переименованного в колхоз имени Ленина).

В 1954 году перешёл на комсомольскую работу, став инструктором Кокташского райкома ЛКСМ Таджикистана.

В 1957—1960 годах трудился рабочим в управлении «Энергострой», а с 1960 года и до конца жизни — слесарем в тресте «Средазэнергомонтажизоляция» Министерства монтажных и специальных строительных работ СССР в Кокташском (с 1970 года — в Ленинском районе Таджикской ССР.

Жил в Ленинском (ныне — Рудакинском) районе Таджикистана. 

Умер в 1975 году. Похоронен в .

Награды   
 Золотая медаль «Серп и Молот» (01.03.1948);
 орден Ленина (01.03.1948).
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 и другими
 Отмечен Почётной Грамотой Президиума Верховного Совета Таджикской ССР и дипломами

См. также 
 Герои Социалистического Труда Таджикистана

Примечания

Литература 
 Музалевский М. В. Герои Социалистического Труда. Биобиблиографический словарь. — М.: РИЦ "Кавалер", 2008. — Т. 2. — 200 с.
 Азимов Абдусамад // А — Асос. — Д. : СИЭМТ, 2011. — (Энсиклопедияи Миллии Тоҷик : [тахм. 25 ҷ.] / сармуҳаррир А. Қурбонов ; 2011—2017, ҷ. 1). — ISBN 978-99947-33-45-3.

Ссылки 
  

Функционеры ВЛКСМ
Герои Социалистического Труда
Хлопководы СССР
Хлопководы по алфавиту
Слесари
Колхозники СССР